Sint-Anastasiakerk (Houplines) - Frankrijk
 Sint-Anastasiakerk (Samobor) - Kroatië